

Musique 

album

 , album de The Living End sorti le  ;
 , album d'Alabama sorti en  ;
 , album de JJ Cale sorti le  ;

chanson

 , chanson de The Living End sorti le  ;
 , chanson d'Alabama sorti le  ;
 , chanson de Kid Rock sorti le  ;
 , chanson de Mis-Teeq sorti le .